Валерий Викторович Прохоров () — актёр театра и кино, Народный артист России (2002).

Биография 
Родился 10 августа 1941 года в городе Слободской Кировской области.

В 1967 году окончил ЛГИТМиК (курс Владислава Андрушкевича и Розы Сироты).

С 1967 по 1970 гг. — актёр Псковского драматического театра. С 1970 по 1988 гг. — актёр театров Брянска и Камчатки. С 1988 года — актёр Московского театра «Около дома Станиславского».

Скончался на 67-м году жизни 27 марта 2008 года в Москве. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Похоронен в Брянске.

Творчество

Роли в театре 
 1968 — Десять суток за любовь — Харитонов

Фильмография 

 1968 — Орлята Чапая — Дергачёв, чапаевец
 1981 — Шофёр на один рейс
 1989 — Не сошлись характерами
 1989 — Смиренное кладби́ще
 1990 — Рой — Гриша Сиротин по прозвищу Барма
 1990 — Сфинкс
 1991 — Чужая сторона — Иван Чашкин
 1992 — Сам я — вятский уроженец — Афоня
 1993 — Лихая парочка — Вепрев
1993 -- Аномалия — Шкалик Грант
 2000 — Зависть богов
 2000 — Остановка по требованию
 2000 — Портрет мадонны
 2001 — Сказ про Федота-стрельца — пастух
 2002 — Башмачник — Горохов-старший
 2002 — Вход через окно — отец Зункова
 2002 — Любовник — кондуктор
 2002 — Тайная сила
 2003 — Вечерний звон
 2005 — Гибель Империи, 2-я серия: «Чёрный голубь» — мастеровой Лобов
 2005 — 2007 — Солдаты — Фёдор Кузьмич, дед Кузьмы Соколова (3-, 5-, 12-й сезоны)
 2005 — Туристы — отец Алексея
 2005 — Шекспиру и не снилось… (документальный, серия «Воображаемый Лобачевский») — Бойаи-отец
 2006 — Дедушка моей мечты — Фёдор Петрович Шевченко
 2006 — Ты — это я
 2007 — 1612: Хроники Смутного времени — дьяк
 2007 — Диверсант. Конец войны — Тирщик
 2007 — Луна — Одесса — отец Бориса
 2007 — Тупой жирный заяц — дядя Гриша
 2008 — Колдовская любовь — Пушкин
 2007—2008 — На спине у чёрного кота — дед Саня
 2008 — Неидеальная женщина — хозяин квартиры Любани

Примечания

Ссылки 
 Валерий Прохоров в Авторском проекте Алексея Тремасова

Выпускники Российского государственного института сценических искусств